Luci Corneli Lèntul (senador), senador romà
 Luci Corneli Lèntul (cònsol 327 aC), cònsol el 327 aC 
 Luci Corneli Lèntul (cònsol 275 aC), cònsol el 275 aC
 Luci Corneli Lèntul Caudí (cònsol), cònsol el 237 aC
 Luci Corneli Lèntul Caudí (edil), edil curul el 209 aC
 Luci Corneli Lèntul (cònsol 199 aC), cònsol el 199 aC
 Luci Corneli Lèntul Llop, cònsol el 156 aC
 Luci Corneli Lèntul (pretor), pretor el 140 aC
 Luci Corneli Lèntul Crus, cònsol el 51 aC 
 Luci Corneli Lèntul Níger, flamen martialis
 Luci Corneli Lèntul (sacerdot), flamen martialis
 Luci Corneli Lèntul (cònsol any 3 aC), cònsol el 3 aC